

【倭】 — китайський ієрогліф.

Значення 
слухняний: 
1) м'який, безхарактерний.
2) далекий.
карлик:
1) Ва (народ)
2) Ямато.
3) Японія; японці.

Прочитання

Джерела та література

Посилання 
 

Ієрогліфічні ключі